Cabel steht für:
 Cabel (niedersorbisch Kobłej), Gemeindeteil von Werchow, Ortsteil der Stadt Calau

Cabel ist der Familienname folgender Personen:
 Eitan Cabel (geb. 1959), israelischer Politiker
 Marie Cabel (1827–1885), belgische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Kabel (Begriffsklärung)
 Cabell